

Информационные системы в практике Гидрометслужбы Узбекистана 

     Применение информационных систем в практике гидрометеорологической службы Узбекистана началось одновременно с развитием применения электронно-вычислительных машин в Советском Союзе и их внедрении в экономику страны. В Советском Союзе особое внимание уделялось оснащению современной техникой научно-производственных организаций, и гидрометеорологические ведомства здесь были на одном из ведущих мест.
     В настоящий момент в Республике Узбекистан уполномоченным государственным учреждением по развитию информационных технологий в гидрометеорологии и загрязнении окружающей среды является Центр развития информационных технологий в гидрометеорологии — (далее — Метеоинфоком «рус.» Meteoinfocom «англ»).

Истоки 
     Первый камень в создание Метеоинфокома был заложен в феврале 1965 года, когда в гидрометеорологической службе Узбекистана была создана группа технического обслуживания электронно-вычислительной машины «Минск-2».
     В мае 1965 года гидрометеорологическая служба первой в Узбекистане получила ЭВМ второго поколения «Минск-2».
     В октябре 1967 года на базе этой группы был создан отдел электронно-вычислительных машин.
     В феврале 1970 года на базе этого отдела был создан вычислительный центр гидрометеорологической службы Узбекистана.
     В январе 1971 года на базе вычислительного центра гидрометеорологической службы Узбекистана был создан Среднеазиатский региональный вычислительный центр (САРВЦ) на самостоятельном балансе и финансированием из бюджета СССР.
     В 1972 году для САРВЦ был введен в эксплуатацию корпус площадью порядка 3 тыс.м2. САРВЦ с момента образования и до 1987 года оснащался самой современной и высокопроизводительной вычислительной техникой Советского Союза. Вначале это были ЭВМ серии Минск (2, 22, 32), а в 1973 году в САРВЦ была установлена мощная вычислительная система «Весна». Вычислительная система «Весна» в те годы была самий высокопроизводительной вычислительной системой в СССР и по своим техническим характеристикам не уступала лучшим зарубежным образцам. В СССР вычислительных систем «Весна» было произведено всего несколько десятков, 18 номер «Весны» был поставлен в САРВЦ. В 80-х годах САРВЦ оснащался вычислительными системами серии ЕС от 35 до 60 моделей, а в начале 90-х годов вычислительные системы серии ЕС были заменены вычислительным комплексом IBM 370 архитектуры.
     В апреле 1993 года САРВЦ был преобразован в Управление связи и обработки информации (УСОИ).
     В апреле 2000 года на базе УСОИ было создано информационно-техничекое управление Метеоинфосистем на самостоятельном балансе и финансированием из Республиканского бюджета, которое являлось национальным и региональным телекоммуникационным центром сбора, обработки и распространения гидрометеорологической и спутниковой информации в глобальной телекоммуникационной сети Всемирной службы погоды Всемирной метеорологической организации.
     В 2021 году на базе Метеоинфосистем был образован Метеоинфоком. Функции сбора, обработки гидрометеорологической и спутниковой информации, а также функции региональной телекоммуникационной системы были переданы в Узгидромет. Метеоинфокомом стал центром развития и внедрения новых информационных методов гидрометеорологии в Узгидромете в зоне ответственности которого находится также поддержка существующих информационных систем и их развитие.

Сбор информации

История 
      В начале 90-х годов прошлого столетия система сбора и распространения гидрометеорологической информации представляла собой следующую картину.
      Обмен информацией с сетевыми подразделениями осуществлялся по трем схемам:
 С использованием общегосударственной системы телеграфной связи. Сетевые подразделения по телефону сдавали телеграммы с гидрометеорологической информацией на ближайший узел связи. По этой схеме обмен осуществлялся с 90 % сетевых подразделений.
 По радиоканалам в КВ диапазоне во внутриведомственной системе радиосвязи. По этой схеме обмен осуществлялся с подразделениями в труднодоступных местах.
 По выделенным арендованным каналам связи. По выделенным каналам осуществлялась передача как телеграфных, так и факсимильных сообщений. По этой схеме связь осуществлялась с НГМС соседних государств и центрами в России.

Модернизация 
      В 1995 году начались работы по модернизации системы сбора и распространения гидрометеорологической информации. Был создан центр коммутации сообщений на базе метеорологической телекоммуникационной системы. Были внедрены в оперативную практику эмуляторы приемного и передающего факсимильных аппаратов на базе компьютеров и Центр коммутации факсимильных сообщений.
      В 2000 году при поддержке Агентства США USAID все НГМС Центральной Азии были оснащены многофункциональными центрами коммутации сообщений, созданными на базе универсальной метеорологической системы UniMAS. Данная модернизация позволила перейти на распространение прогностической продукции в цифровом формате и отказаться от использования эмуляторов факсимильных аппаратов и Центра коммутации факсимильных сообщений. Для автоматизации процесса обмена всеми видами информации ЦКС с сетевыми подразделениями была создана система пакетной передачи сообщений (СППС) по радиоканалам в КВ диапазоне. В контур СППС были включены кустовые информационные центры и метеостанции.
      После 2004 года ВМО были приняты новые стандарты рапространения гидрометеорологической информации, транспортным системам и использованию спутниковой информации. Это явилось поводом к очередной модернизации системы сбора и распространения ГМ информации. При содействии швейцарского агентства SDC очередной этап был завершен к 2010 году. Был расширен опыт использования системы СППС в Узгидромете. Увеличен размер пакетов обмена информацией между НГМС с 15 до 512 Кб. Расширен доступ НГМС к спутниковой информации и увеличено использование интернет технологий в оперативном обмене.
      В 2009 году в рамках Инициативы Всемирного Банка по улучшению гидрометеорологического обслуживания государств Центральной Азии была разработана «Программа региональных мероприятий по улучшению гидрометеорологического обслуживания государств Центральной Азии». В рамках этой программы были начаты работы по внедрению в оперативную практику системы автоматических метеостанций. Был выполнен монтаж и в январе 2020 года внедрен в оперативную практику вычислительный кластер и прогностическая модель численного прогноза погоды COSMO.

Обработка информации

История 
     В начале 90-х годов система обработки информации представляла собой следующую картину.
На больших электронно-вычислительных машинах серии ЕС обрабатывалась информация, поступающая из мировых прогностических центров KWBC, ECMF в коде GRIB. На выходе получались расчерченные прогностические карты, которые операторы вычислительного центра сначала отдавали в центр факсимильной связи и после передачи относили в группу синоптического прогнозирования.
     Параллельно с обработкой оперативной прогностической продукции, поступающей в коде GRID, но больших машинах обрабатывалась режимная информация и производилась архивация режимной информации на магнитных лентах.
     Наряду с обработкой гидрометеорологической информации, производилась обработка спутниковой информации. Обработка спутниковой информации заключалась в получении снимка орбиты на фотобумаге и получении монтажа двух ближайших орбит на листе формата А4 ручным способом.

Модернизация 
     В 1997 году специалистами Метеоинфосистем были разработаны и внедрены в производственную практику автоматизированные рабочие места (АРМ) — АРМ-Синоптик краткосрочник, АРМ-Синоптик долгосрочник, АРМ-Гидролог, АРМ-Агрометеоролог. В результате этого из процесса обработки гидрометеорологической информации были исключены все виды ручной обработки. В этом же году был введен в оперативную практику АРМ-Спутник, в результате чего обработка спутниковой информации была полностью переведена на компьютер.
     С 1998 года обработка режимной информации была переведена с больших электронно-вычислительных машин на компьютеры. В 2001 году все работы с этих машин были сняты и машины были списаны как морально устаревшие и физически изношенные.
     В 2007 году введен в производственную практику разработанный специалистами Метеоинфосистем аппаратно-программный комплекс приема и обработки информации с геостационарного спутника типа Метеосат.

Современное состояние 
     В ноябре 2020 года вступило в силу Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Центра гидрометеорологической службы Республики Узбекистан» в рамках которой была утверждена концепция развития гидрометеорологической службы Республики Узбекистан в 2020—2025 годах.
     Спустя полгода вышло постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 08.05.2021 г. № 289 «О мерах по организации деятельности государственного учреждения „Центр развития информационных технологий в гидрометеорологии“ при Центре гидрометеорологической службы Республики Узбекистан» и на базе ИТУ Метеоинфосистем был образован Центр развития информационных технологий в гидрометеорологии — Метеоинфоком.
     В соответствии с постановлением основными функциями и задачами Метеоинфоком являются:

 повышение эффективности гидрометеорологических служб, внедрение современных интеллектуальных систем, информационных ресурсов и программных продуктов, обеспечивающих своевременное предоставление электронных услуг;
 развитие технологической инфраструктуры гидрометеорологической службы, организация электронного взаимодействия и создание единой телекоммуникационной сети для обмена гидрометеорологическими и спутниковыми данными;
 широкое использование высокоскоростных вычислительных центров для обработки и анализа больших объемов цифровых данных и моделирования.

     Среди задач, определенных концепцией развития и поставленных перед Узгидрометом и Метеоинфокомом в частности одними из определяющих можно считать:

 доведение доли автоматизированных метеорологических станций с 14 до 100 процентов;
 интеграция информационных систем и программных продуктов гидрометеорологической службы в цифровую экономику;
 организация эффективного информационного взаимодействия с государственными органами;
 реализация мер по обеспечению технологической и информационной безопасности цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры гидрометеорологической службы;

Ссылки 
 - Единый портал метеонаблюдений
 - Мониторинг загрязнения окружающей природной среды Республики Узбекистан
 Официальный сайт службы
 Страница на facebook
 Канал в youtube

Национальные метеорологические службы